Гран-при Венгрии 2018 года (официально Formula 1 Rolex Magyar Nagydíj 2018) — автогонка чемпионата мира «Формулы-1», которая прошла 29 июля 2018 года на трассе Хунгароринг в Венгрии. Это двенадцатый этап сезона 2018 года. Победил Льюис Хэмилтон, пилот команды Mercedes.

Квалификация 

Примечания
  – Лэнс Стролл стартовал с пит-лэйна из-за вынужденной смены переднего крыла.

Позиции после квалификации

Стартовое поле

Гонка 

|-
!colspan="10"|www.formula1.com
|}

Примечания
  – Валттери Боттас получил 10-секундный штраф за столкновение с Даниэлем Риккардо.

Позиции по итогу гонки

Положение в чемпионате после Гран-при 

Личный зачёт

 Примечание: в обе таблицы включены только первые 5 позиций.

Кубок конструкторов

Примечания

Ссылки 
 
 
 Гонка на официальном сайте Чемпионата мира 

Гран-при Венгрии